Růžičková ist die weibliche Form des tschechischen Familiennamens Růžička und Name folgender Personen:

 Hana Růžičková (1941–1981), tschechische Turnerin (Olympiasilber 1960 und 1964 im Mehrkampf)
 Helena Růžičková (1936–2004), tschechische Schauspielerin
 Martina Růžičková (* 1980), tschechische Radrennfahrerin
 Věra Růžičková (1928–2018), tschechische Turnerin (Olympiagold 1948 im Mehrkampf)
 Zuzana Růžičková (1927–2017), tschechische Cembalistin